Als Test Match bezeichnet man im englischen Sprachraum die Spiele von Auswahlmannschaften in den Sportarten Cricket, Rugby League und Rugby Union.

Cricket 

Der Begriff “Test Match” oder kurz “Test” wurde im sportlichen Kontext erstmals im Zusammenhang mit Cricket erwähnt. 1861/62 unternahm eine private Auswahl englischer Cricketspieler eine Tour durch Australien und spielte dabei gegen die Auswahlteams der damaligen britischen Kolonien in Australien (Victoria, New South Wales etc.). Diese Spiele waren die ersten Spiele, die als Test Matches bezeichnet wurden. Es wird vermutet, dass es zu dieser Bezeichnung kam, da diese Spiele einen Test der Stärke bzw. der Geschicklichkeit beider Mannschaften darstellten.

Am 15. März 1877 wurde das erste offizielle Länderspiel im Cricket zwischen England und Australien ausgetragen. Dieses Spiel hat heute den Status des ersten je gespielten Test Match im Cricket, da die englische Auswahl von 1861/62 nicht gegen eine gesamtaustralische Auswahl spielte, sondern nur gegen die einzelnen Kolonien. Ungefähr 10 Jahre später begann sich der Begriff “Test Match” zur Bezeichnung von Länderspielen im Cricket durchzusetzen.

Heute bezeichnet ein Test Match im Cricket die längste mögliche Form eines Cricketspiels. Test Matches werden zwischen Nationalmannschaften mit Teststatus ausgetragen, welcher vom International Cricket Council vergeben wird. Test Matches dauern bis zu fünf Tage und werden als der ultimative Test von Stärke und Ausdauer angesehen.

Rugby League 
Ein Test Match im Rugby League bezeichnet ein Spiel zwischen zwei Auswahlmannschaften, die Mitgliedsverbände der Rugby League International Federation (RLIF) repräsentieren. Dabei besteht ein Unterschied zwischen Test Matches und Länderspielen: Als Länderspiele werden solche Spiele bezeichnet, die zwischen Mannschaften aus verschiedenen Ländern ausgetragen werden, unabhängig vom Alter der Teilnehmenden. Das erste Test Match im Rugby League wurde am 1. Januar 1908 in Aberdare zwischen Wales und den “All Golds”, einer Auswahlmannschaft neuseeländischer und australischer Spieler, ausgetragen.

Ähnlich wie im Test Cricket soll ein Test Match im Rugby League ein Test der Stärke, Kompetenz und Geschicklichkeit sein; daher werden nur solche Spiele als Test Matches bezeichnet, bei denen die stärkste mögliche Mannschaft aufgestellt wird. Für diese Spiele können von den jeweiligen Verbänden so genannte “Test Caps” an die teilnehmenden Spieler verliehen werden.

Es obliegt den jeweiligen nationalen Verbänden, Spiele als Test Matches anzuerkennen. Dabei kann es durchaus sein, dass eine Seite ein Spiel als Test Match anerkennt, die gegnerische Seite jedoch nicht. Ebenso ist es möglich, Spiele im Nachhinein als Test Matches anzuerkennen. Ein Beispiel für diese Praxis ist der sogenannte “Super League War” zwischen der Australian Rugby League (ARL) und der Super League, bei dem es letztendlich um die Kontrolle der höchsten professionellen Spielklasse im Rugby League in Australien ging und an dessen Ende die National Rugby League (NRL) gegründet wurde. 1997 spielte eine Auswahl von Spielern der Super League fünf Spiele gegen Neuseeland und Großbritannien. Diese Spiele werden bis heute nicht von der ARL als Test Matches anerkannt, während die britische Rugby Football League (RFL) sowie die New Zealand Rugby League (NZRL) aus Neuseeland diesen Spielen den Status als Test Matches zuerkannt haben.

Rugby Union 
Ein Test Match im Rugby Union ist ein Spiel, dem von mindestens einem der Verbände der am Spiel teilnehmenden Mannschaften der „volle Länderspielstatus“ zuerkannt wird. Anders als im Cricket und Rugby League, wo es eine offizielle Definition des Begriffes “Test Match” von Seiten der Internationalen Verbände dieser Sportarten gibt, ist "Test Match" im Rugby Union ein inoffizieller, aber dennoch weit verbreiteter Begriff. Ebenso gibt es seitens World Rugby keine Regularien den „vollen Länderspielstatus“ oder „Teststatus“ betreffend wie z. B. im Test Cricket. Die Anerkennung als Test Match wird durch das Verleihen von Test Caps (kurz Caps, manchmal auch International Caps) an die teilnehmenden Spieler symbolisiert.

Das erste Test Match im Rugby Union wurde am 27. März 1871 zwischen Schottland und England in Edinburgh ausgetragen. Damit ist es das erste Test Match, das je in einer der britischen Mannschaftssportarten gespielt wurde.

Im Rugby Union gibt es einige Auswahlmannschaften, die kein Land repräsentieren, deren Spiele gegen andere Länderauswahlen aber als Test Matches gewertet werden (z. B. die British and Irish Lions oder die Pacific Islanders). Ebenso verleihen einige Verbände den Spielen zwischen ihren Nationalmannschaften und Auswahlmannschaften (wie z. B. die Barbarians) den Test Status, da diese Mannschaften die stärksten möglichen Teams einer Auswahl darstellen und Test Matches ähnlich wie im Rugby League und im Cricket als ultimativer Test der Stärke, Geschicklichkeit und Kompetenz gesehen werden.

Das verleihen der Caps ist nicht an die Anerkennung eines Spiels als Test Match durch den Verband der gegnerischen Mannschaft gebunden. Allerdings kommt es sehr selten vor, dass über den Status eines Spiels Uneinigkeit besteht. Der einzige verbleibende Disput über den Status von Spielen im Rugby Union der Männer betrifft Spiele zwischen den New South Wales Waratahs und den All Blacks aus Neuseeland, die in den 1920er Jahren ausgetragen wurden. Da zu dieser Zeit in Australien außerhalb von New South Wales kaum Rugby Union gespielt wurde, hat der Verband Rugby Australia der Auswahl aus New South Wales im Nachhinein den Status als Landesauswahl und damit diesen Spielen Test Status zuerkannt sowie den betroffenen Spielern Caps verliehen, während New Zealand Rugby diese Anerkennung bis heute verweigert. Eine solche Situation ist vor dem Hintergrund der Professionalität im Rugby Union sowie der damit einhergehenden Berichterstattung in den Medien bei den Spielen heutzutage nahezu undenkbar.

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Cricket
Rugby League
Rugby Union